Plotonemertes är ett släkte av slemmaskar. Plotonemertes ingår i familjen Protopelagonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Plotonemertes